Ein Traction truck, auch Slug genannt, ist ein gelegentlich bei US-amerikanischen Eisenbahnunternehmen verbreitetes Fahrzeug für den Zugbetrieb. Es ist im Prinzip eine stark vereinfachte Lokomotive, die nur aus dem auf den Triebdrehgestellen mit den Fahrmotoren aufliegenden Brückenrahmen mit den notwendigen Schaltenrichtungen und Kupplungen an den Enden besteht. Fallweise wird auch Ballast auf den Fahrzeugrahmen platziert, um durch hohes Reibungsgewicht die Zugkraft zu erhöhen.

Im Unterschied zu regulären Lokomotiven mit Führerstand (»A-unit«) oder lediglich führerstandslosen »B-unit«-Maschinen fehlt dem Traction Truck jedoch der Primärenergiewandler in Form eines Dieselmotors mit Generator. Die elektrische Energie für die Fahrmotoren wird von der gekuppelten, als „Mother“ bezeichneten normalen dieselelektrisch betriebenen Lokomotive über Kabelverbindungen bezogen.

Sinnvoll ist der Einsatz solcher Traction trucks, wenn bei niedriger Geschwindigkeit hohe Zugkräfte gefordert werden, da in diesem Falle wegen der nutzbaren Haftreibung nicht die volle Traktionsleistung der „Mother“-Lokomotive alleine ausgenutzt werden kann.

Triebfahrzeug